Biston contrasta är en fjärilsart som beskrevs av Barnes och Benjamin 1923. Biston contrasta ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
contrasta